Osoby o tym nazwisku:
 Gerhard Sauter – niemiecki teolog ewangelicki
 Marcin Sauter – polski reżyser filmów dokumentalnych, scenarzysta, operator filmowy i fotografik